Bruyères (Weismes), een plaats in de gemeente Weismes in de Belgische provincie Luik
Bruyères (Herve), een plaats in de gemeente Herve in de Belgische provincie Luik
Bruyères (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Vosges